Dvouhra juniorů Australian Open 2018 probíhala ve druhé polovině ledna 2018. Do singlové soutěže melbournského grandslamu nastoupilo šedesát čtyři hráčů splňujících kritéria juniorské kategorie. Obhájcem titulu byl 18letý Maďar Zsombor Piros, jenž nebyl věkově způsobilý zasáhnout do soutěže.

Vítězem se stal sedmý nasazený 17letý Američan Sebastian Korda, jenž ve finále odehrávajícím se v aréně Roda Lavera zdolal tchajwanskou turnajovou šestku Ceng Čchun-sina po dvousetovém průběhu. V tiebreaku úvodní sady dotahoval ztrátu 2:5, aby šňůrou pěti míčů průběh otočil. Korda získal premiérový grandslamový titul, jenž věnoval otci Petru Kordovi. Navázal tak na jeho vítězství z mužské dvouhry Australian Open 1998 i výhru starší sestry Jessicy Kordové, která svou první golfovou trofej LPGA vybojovala na Australian Open 2012.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2018
Juniorský tenis v roce 2018